Brian Ford (1939–2011) – australijski rugbysta
 Brian Ford (ur. 1951) – nowozelandzki rugbysta